Zarak kan syfta på:

  Zarak (1956) – en film av Terence Young från 1956
 Shēlah-ye Zirak, vattendrag i Afghanistan